Бајрон Блек и Вејн Блек су бранили титулу, али се само Бајрон такмичио те године са  Фабрисом Сантором. Изгубили су у полуфиналу од Томаша Цибулеца и Ота Фукарека 

Махеш Бупати и Леандер Паес су освојили титулуи победом у финалу над Цибулецом и Фукареком са 5:7, 6:2, 7:5.

Носиоци 

 Махеш Бупати /  'Леандер Паес (победници)
 Бајрон Блек /  Фабрис Санторо (полуфинале)

<li>  Франтишек Чермак /  Петр Лукса (полуфинале)
<li>  Томаш Цибулец /  Ота Фукарек (финале)

Жреб

Спољашње везе 
Жреб парова - Ченај 2002.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2002.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови